„Junon” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Marine nationale:
 „Junon” – fregata typu Pallas „Amélie” z początku XIX wieku, której nazwę zmieniono na „Junon” w 1814 roku
 „Junon” – fregata typu Circé z lat 60. XIX wieku, której budowę rozpoczęto w 1847 roku jako fregatę typu Artémise
 „Junon” (Q186) – okręt podwodny typu Minerve z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Junon” (S648) – okręt podwodny typu Daphné z lat 60. XX wieku

Zobacz też 
 HMS „Junon” – nazwa brytyjskich okrętów
 HMS „Juno” – nazwa brytyjskich okrętów

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów